Marcin Jankowski (ur. 1984) – polski żużlowiec
 Marcin Jankowski (ur. 1995) – polski zawodowy gracz e-sportowy
 Marcin Jankowski (zm. 1661) – podstoli wyszogrodzki